Rey (Irã) — cidade
Condado de Rey — subdivisão administrativa do Irão
Claudius Rey (1817 — 1895), entomologista francês 
Rey (Star Wars) — personagem fictícia

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos